Luci Anneu Flor o Florus, historiador romà
 Publi Aneu Flor o Florus, poeta romà
 Marc Anneu, militar romà
 Luci Anneu Cornut, filòsof romà
 Marc Anneu Lucà, poeta romà